Evgeny Mikhailovich Chernikin (, ) (20 de julio de 1928, Alexandrovka, Óblast de Lugansk, RSS de Ucrania, URSS – 17 de agosto de 2009, Davsha, República de Buriatia, Rusia) fue un zoólogo ruso soviético y ecólogo, conocido por sus trabajos en la ecología en Barguzin Sable.

Biografía 
Creció en Piatigorsk, donde estudió en la escuela con el escritor Genrikh Borovik. Se graduó en el Instituto de Piel del Moscú en 1953. Zoólogo científico en Krasnodar, Mary, Dashoguz, islas de Comandante en 1953-1955, Reserva natural Kronotski en 1955-1964, Reserva natural Barguzin entre 1964 a 2009. Obtuvo un Ph.D. en agricultura por la Universidad Estatal de Irkutsk en 1974.

Familia 
Hija — Olga Michaelovna Birzul (1935-1967).
Se casó dos veces:
 En 1953 Mariya Alekseevna Stepanova (1930-2001) hija de Olga Solomina y nieta de Aleksandr Solomin;
 En 1968 Ludmila Dmitrievna Remenuk (1936) hija de Aleksandra Chernikina.

Algunas publicaciones (en ruso)

Monografía 
 Черникин Е.М. Экология соболя (Martes zibellina Lunneus, 1758) в Баргузинском заповеднике.- Улан-Удэ, 2006, ISBN 5-85213-900-9

Otros trabajos 
 Ананин А. А., Федоров А. В., Черникин Е. М. Фауна Баргузинского заповедника. Земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Аннотированные списки видов. Флора и фауна заповедников СССР. М., 1988, 41 с.
 Бакеев Н. Н., Черникин Е. М., Шиляева Л. М. Хищные. // Итоги мечения млекопитающих. М., Наука, 1980, с. 77-94.
 Черникин Е. М. Отлов и мечение соболей // Охота и охотн. хоз-во, N.º 11, 1968, с. 20-21.
 Черникин Е. М. Материалы к экологии баргузинского соболя. // Тр. Баргузин, гос. зап-ка, вып. 6. Улан-Удэ, 1970, с. 7-32.
 Черникин Е. М. Материалы по питанию и размножению бурундука в Баргузинском заповеднике. // Тр. Баргузин, гос. зап-ка, вып. 6, 1970, с. 65-68.
 Черникин Е. М. Основные черты экологии баргузинского соболя. Автореф. канд. дисс. Иркутск, 1974, 24 с.
 Черникин Е. М. Убежища баргузинских соболей. // Охота и охотн. хоз-во, N.º 1, 1975.
 Черникин Е. М. К экологии мышевидных грызунов Баргузинского заповедника. // Тр. Баргузин, гос. зап-ка, вып. 7. Улан-Удэ, 1978.
 Черникин Е. М. Материалы к экологии бурого медведя на северо-восточном побережье Байкала. // Бюлл. МОИП, отд. биол., т. 83, вып. 3, 1978, с. 57-66. ISSN 0027-1403
 Черникин Е. М. Мечение баргузинских соболей. // Бюлл. МОИП, отд. биол., т. 85, вып. 5, 1980, с. 10-23. ISSN 0027-1403
 Черникин Е. М. Значение мышевидных грызунов в биоценотических связях позвоночных животных Баргузинского заповедника. // Мелкие млекопит. заповедных территорий. М., 1984, с. 109—112.
 Черникин Е. М. Медведь в Баргузинском заповеднике. // Охота и охотн. хоз-во, N.º 12, 1985, с. 12-14.
 Черникин Е. М. Волк в Баргузинском заповеднике. // Охота и охотн. хоз-во, N.º 4, 1986, с.9.
 Черникин Е. М. Фартовая весна. Заметки натуралиста. // Охота и охотн. хоз-во, N.º 6, 1990, с. 38-41.
 Черникин Е. М. Лесные полевки на Байкале. // Охота и охотн. хоз-во, N.º 12, 1990, с. 12-13.
 Черникин Е. М. Подвижность баргузинских соболей. // Охота и охотн. хоз-во, N.º 5, 1991, с. 12-15; N 6, 1991, с. 11-14.
 Черникин Е. М. Медведь в заповеднике: год невиданной агрессивности. // Охота и охотн. хоз-во, N.º 1, 1995, с. 18-19.
 Черникин Е. М. Соболь в условиях суровой зимы. // Охота и охотн. хоз-во, N.º 5, 1996, с. 43.
 Черникин Е. М., Гусев О. К. «Чашу эту мимо пронеси». // Охота и охотн. хоз-во, N.º 4, 1998, с. 12-14.

Referencias

Enlaces externos 

 Becario venerable de Barguzin taiga (ruso)
 Evgeny Chernikin. Sable en mi vida (ruso)

Ecólogos de Rusia
Mastozoólogos
Fotógrafos de Rusia
Zoólogos de Rusia del siglo XX
Agrónomos de Rusia